Municipio de Hay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hay (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Hay (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.